La nazionale di calcio femminile dell'Ucraina è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Ucraina, gestita dalla Federazione calcistica dell'Ucraina (Federacija Futbolu Ukraïny (Федерація Футболу України) - FFU (ФФУ)).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 10 dicembre 2021, la nazionale femminile occupa il 35º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA), partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo UEFA, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Storia

1993-2009 
Durante il periodo 1993-2009 l'Ucraina partecipa a diverse qualificazioni per il Campionato mondiale di calcio femminile e europeo senza mai riuscire a qualificarsi.

Campionato europeo di calcio femminile 2009 
La prima qualificazione a un Campionato europeo di calcio femminile avviene nel 2009 grazie alla vittoria negli spareggi nel doppio confronto contro la Slovenia. Il torneo vedrà le ucraine uscire al nella fase a gironi dove erano inserite insieme alla Finlandia, i Paesi Bassi e la Danimarca. L'unica vittoria arriva contro le finlandesi grazie al gol di Ljudmila Pekur al 69º minuto mentre l'unico altro gol segnato è stato fatto da Daryna Apanaščenko nella sconfitta per 2 a 1 contro le danesi.

Dopo il 2009 
Dopo la prima qualificazione all'europeo in Finlandia l'Ucraina non è più riuscita a superare le qualificazioni per un torneo. Per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2019 è stata inserita nel gruppo 4 insieme alla Svezia, alla Danimarca, l'Ungheria e la Croazia.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1993: non qualificata
 1995: non qualificata
 1997: non qualificata
 2001: non qualificata
 2005: non qualificata
 2009: fase a gironi
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi olimpici 
 1996: non qualificata
 2000: non qualificata
 2004: non qualificata
 2008: non qualificata
 2012: non qualificata
 2016: non qualificata

Tutte le rose

Europei

Rosa 
Rosa delle calciatrici convocate all'incontro del 3 settembre 2019 con la  in occasione delle qualificazioni al campionato europeo di Inghilterra 2022, gruppo I.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|-

Allenatori

Palmarès 
 Albena Cup: 1
2000

Note

Voci correlate 
 Campionato ucraino di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Ucraina

Collegamenti esterni